

Specie del genere Silene : da A a D 

A
Silene acaulis (L.) Jacq.  (1762)  (sinonimo =  Cucubalus acaulis L.) - Silene a cuscinetto
subsp. bryoides (Jordan) Nyman (1878)
subsp. cenisia Killias (1888)
subsp. cenisia (Vierth.) P.Fourn. (sinonimi =  S. elongata Bellardi; = S. acaulis var. pedemontana Favre)
subsp. exscapa (All.) Killias (1888)
subsp. longiscapa Vierh. (1901)
subsp. longiscapa (Kerner) Hayek (sinonimo = S. longiscapa Kerner)
subsp. norica Vierh. (1901) (sinonimo = S. acaulis subsp. bryoides)
subsp. pannonica Vierh. (1901) (sinonimo = S. acaulis)
var. alba 
var. aurea 
var. bryoides (Jordan) Willk. (1852) (sinonimo = S. acaulis subsp. bryoides)
var. dianthiflora Reichenb. (1832)
var. elongata (Bellardi) DC. (1805)(sinonimo = S. acaulis subsp. longiscapa)
var. exscapa (All.) Cariot & St-Lager (1889) (sinonimo = S. acaulis subsp. exscapa)
var. pedemontana Favre 
var. plena
Silene adenoclada Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)
Silene agrestina Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene agricola E.H.L. Krause in Sturm (1901) (sinonimo = S. gallica)
Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause  (1901) (sinonimi =  Lychnis alba Mill.; =  Melandrium album (Mill.) Garcke; = Melandryum vespertinm  Fires; = Melandryum pratense Roehling=  S. pratensis (Rafn) Gren. & Godr.; = S. latifolia subsp. alba) - Silene bianca
subsp. divaricata (Reichenb.) S.M. Walters (1964) (sinonimo = S. latifolia)
Silene alexandri Hillebr.  (1888) (Nord America - Kamalo Gulch Catchfly)
Silene alpestris Jacq. (1773) (sinonimi = Heliosperma alpestre  Rchb.; = S. quadrifida (L.) L.) - Silene alpestre
var. grandiflora
Silene alpina S.F. Gray (1821) (sinonimo = S. acaulis)
Silene alpina (Lam.) Thomas (1837) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
Silene alsinoides Bubani (1901) (sinonimo = Petrocoptis pyrenaica subsp. pyrenaica)
Silene alsinoides Viviani (1824)
Silene amoena Hudson (1762) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
Silene anastomosans Lag. (1816) (sinonimo = S. portensis)
Silene andicola Gillies ex Hook. & Arn.  (1833)
Silene anglica L.  (1753) (sinonimo =  S.gallica L.)
Silene angustifolia Guss. (1827)(sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
subsp. prostrata (Gaudin) Briq. (1910) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
Silene angustissima Boreau (1857) (sinonimo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
Silene annulata Thore (1803) (sinonimo = S. cretica)
Silene antirrhina L.  (1753) (Nord America - Sleepy silene)
Silene aperta E. Greene (Nord America - Naked catchfly)
Silene apetala Willd. (1799) - Silene senza petali
Silene aprica Turcz. ex Fisch. & C. A. Mey.  (1835) (sinonimo =  Melandrium apricum (Turcz. ex Fisch. & C. A. Mey.) Rohrb.)
Silene arenaria Desf. (1798) (sinonimo = S. nicaeensis)
Silene arenarioides Desf. (1798) (sinonimo = S. cretica)
Silene arenicola C. Presl (1826) (sinonimo = S. nicaeensis)
Silene armeria L.  (1753) - Silene a mazzetti
var. sparsiflora Schur (1866) (sinonimo = S. armeria)
Silene articulata G. Kunze (1846) (sinonimo = S. fuscata)
Silene arvensis Loscos (1876) (sinonimo = S. muscipula)
Silene arvensis Salisb. (1796) (sinonimo = S. gallica)
Silene atropurpurea (Griseb.) Greuter & Burdet  (1982) (sinonimo =  Viscaria atropurpurea Griseb.)
Silene audibertii Gandoger (1880) (sinonimo = S. italica)

B
Silene baccifera (L.) Roth (1788) (sinonimo = Cucubalus baccifer)
Silene badaroi Breistr. (1966)
Silene banksia (Meerb.) Mabb.  (1999) (sinonimo =  Agrostemma banksia Meerb.; =  Lychnis coronata Thunb.; =  Lychnis fulgens Fisch. ex Spreng.; =  Lychnis senno Siebold & Zucc.; =  Lychnis haageana Lemoine; =  S. fulgens (Fisch. ex Spreng.) E. H. L. Krause)   
Silene barbata E.H.L. Krause in Sturm (1901) (sinonimo = Dianthus barbatus)
Silene bassanensis Sternberg (1806) (sinonimo = S. italica)
Silene bastardii Boreau ex J. Lloyd (1877) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
Silene behen L. (1753) - Silene rigonfia
Silene bellidifolia Jussieu ex Jacq. (1776) (sinonimi = S. vespertina Retz.; = S. hispida Desf.) - Silene ispida
Silene benoistii Maire (1924) (sinonimo = S. colorata)
Silene berdaui Zapal. (1911) (sinonimo = S. armeria)
Silene bernardina S. Watson (1985) (Nord America - Palmer's catchfly)
Silene bicolor Thore (1803) (sinonimo = S. portensis)
Silene bicolor Moench (1794) (sinonimo = S. nocturna)
Silene bipartita Desf. (1798) (sinonimo = S. colorata)
Silene bohemica Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene bolivarii Pau (sinonimo = S. portensis)
Silene boraeana (Rouy & Foucaud) A.W. Hill (1926) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene borderei Jordan (1866)
Silene borysthenica (Gruner) Walters (1964) (sinonimo = Cucubalus parviflorus Ehrh.; = S. parviflora Pers.)
Silene boullui (Rouy & Foucaud) Kerguélen (1987) (sinonimo = S. nocturna subsp. boullui)
Silene brachypetala Robillard & Castagne ex DC. (1815) (sinonimo = S. nocturna L.)
Silene brachypoda Rouy (1895) (sinonimo = S. nutans var. brachypoda ) - Silene
var. angustifolia Rouy & Foucaud in Rouy (1896) (sinonimo = S. nutans var. brachypoda)
var. latifolia Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. nutans var. brachypoda)
var. minor Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. nutans var. brachypoda) 
Silene bracteosa Bertol. (1847) (sinonimo = S. muscipula)
Silene brahuica Boiss. (1867)
Silene breviflora (Rouy) A.W. Hill (1926) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene bridgesii Rohrb. (1867) (Nord America - Bridges' catchfly)
Silene bryoides Jordan (1852) (sinonimo = S. acaulis subsp.bryoides)

C
Silene caesia (Sm) E.H.L. Krause (1901) (sinonimo = Dianthus gratianopolitanus)
Silene caespitosa Salisb. (1796) (sinonimo = S. acaulis)
Silene californica Dur. (Nord America - Indian pink)
Silene campanula Pers. (1805) - Silene campanula
Silene campanulata S. Watson (1875) (Nord America - Red Mountain catchfly)
Silene candollei Guss. (1855) (sinonimo = S. gallica)
Silene canescens Ten. (1811) (sinonimo = S. colorata)
Silene cantabrica Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene capensis Xhosa Dream Herb
Silene capraria Sommier (1898) (sinonimo = S. nocturna)
Silene capsiriensis Jeanb. & Timb.-Lagr. (1886) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene carnosa Moench (1802) (sinonimo =  S. conica)
Silene caroliniana Walter (1788) (Nord America -  Sticky catchfly)
Silene carthusianorum (L.) E.H.L. Krause in Sturm (1901) (sinonimo = Dianthus carthusianorum)
Silene caryophyllus (L.) E.H.L. Krause in Sturm (1901) (sinonimo = Dianthus caryophyllus)
Silene cashmeriana (Royle ex Benth.) Majumdar (1963) (sinonimo = Lychnis cashmeriana Royle ex Benth.)
Silene cattariniana Ferrarini & Cecchi
Silene catholica (L.) Aiton (1811) - Silene cattolica
Silene cerastoides L. (1753) (sinonimo = S. gallica)
Silene cerastoides Noulet (1837) (sinonimo = S. gallica)
Silene chalcedonica (L.) E. H. L. Krause (1901) (sinonimo = Lychnis chalcedonica L.)
Silene ciliata Pourret (1788) - Silene cigliata
Silene cinerea Desf. (1798)
Silene cisplatensis Cambess. (1829) (sinonimo = S. pendula)
Silene cladophora Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)
Silene clandestina Jacq. (1797) (sinonimo = S. cretica)
Silene clavata Moench (1794) (sinonimo = S. vallesia)
Silene clokeyi C.L. Hitchc. & Maguire (Nord America - Clokey's Campion)
Silene coeli-rosa (L.) Godron (1847) (sinonimi = Agrostemma coeli-rosa L.; = Lychnis coeli-rosa  Desr.; = Eudianthe coeli-rosa  Rchb.) -  Silene celirosa
Silene colorata Poiret - Silene colorata
subsp. borderei (Jordan) Bonnier (1913) (sinonimo = S. borderei)
subsp. canescens (Ten.) Cif. et Giac.
subsp. ciliata
subsp. geniculata (Pourret) Nyman (1878) (sinonimo = S. colorata subsp. ciliata)
subsp. morisiana (Beg. et Ravano) Pign. 
var. angustifolia Willk. (1856) (sinonimo = S. colorata subsp. ciliata) 
Silene colpophylla Wrigley (1986)
Silene commutata Guss. (1827) (sinonimo = S. vulgaris subsp. commutata)
Silene compacta Fisch. (1812)
Silene conica L. (1753) - Silene conica
subsp. conoidea (L.) Bonnier & Layens (1894) (sinonimo = S. conoidea)
subsp. subconica (Friv.) Gavioli (1927) (sinonimo =  S. subconica)
var. gavarniensis Chouard (1949) (sinonimo = S. conica) 
Silene conoidea L. (1753) - Silene conoide
Silene cordifolia All. (1785) - Silene a foglie cuoriformi
Silene coronaria (L.) Clairv. (1811) (sinonimi = Agrostemma coronaria L.; = Lychnis coronaria (L.) Desr.)
Silene corsica DC. (1805) (sinonimo =  S. succulenta subsp. corsica)
Silene corymbifera Bertol. (1840) (sinonimo = S. muscipula)
Silene costata Otth (1824) (sinonimo =  S. cretica)
Silene crassicaulis Neumayer  (sinonimo = S. suecica)
Silene crassicaulis Willk. & Costa (1859) (sinonimo= S. nemoralis)
Silene crassipes Fenzl
Silene cretica L. (1753) - Silene cretese
subsp. annulata (Thore) Hayek (sinonimo = S. cretica)
subsp. tenuiflora (Guss.) Nyman (1878) (sinonimo = S. cretica)
var. annulata (Thore) Rohrbach (1868) (sinonimo = S. cretica) 
Silene crispa Moench (1794) (sinonimo = S. pendula)
Silene crispata Steven (1856) (sinonimo = S. vulgaris)
Silene cruentata Jordan & Fourr. (1866) (sinonimo = S. gallica)
Silene cryptopetala Hillebr. (1888) (Nord America - Haleakala Catchfly)
Silene cserei Baumg. (1817)
Silene cucubalus Wibel (1799) (sinonimi = Behen vulgaris Moench; = Cucubalus latifolius Mill.; = Cucubalus venosus Gilib.; = S. latifolia (Mill.) Rendle & Britten; = S. venosa Asch.; = S. vulgaris)
subsp. alpina (Lam.) Dostál (1948) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
subsp. angustifolia (Hayek) Rechinger fil. (1943) (sinonomo = S. vulgaris subsp. angustifolia)
subsp. commutata (Guss.) Rechinger fil. (1943) (sinonimo =  S. vulgaris subsp. commutata)
subsp. humilis (R. Schubert) Rothm. (1963) (sinonimo = S. vulgaris subsp. humilis)
subsp. marginata (Kit.) Rechinger fil. (1943) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. prostrata (Guss.) Becherer (1934) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
subsp. thorei (Dufour) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. thorei)
var. ambigua Rouy & Foucaud in Rouy (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
var. bastardii (Boreau ex J. Lloyd) Rouy & Foucaud  (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
var. brachiata  (Jordan ex Boreau) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris)
var. cruentata (Jordan & Fourr.) Rouy & Foucaud  (1896) (sinonimo = S. gallica)
var. latifolia Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris)
var. marginata (Schultes) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. prostrata)
var. oleracea Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris)
var. petraea (Fries) Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. maritima)
var. pubescens DC. (1805) (sinonimo = S. vulgaris var. angustifolia)
var. tenella Rouy & Foucaud (1896) (sinonimo = S. vulgaris subsp. thorei) 
Silene cuculi E.H.L. Krause (1901) (sinonimo =  S. flos-cuculi)
Silene cylindriflora Otth (1824) (sinonimo = S. conoidea)

D
Silene decipiens (Ball) Ball (1878) (sinonimo = S. nocturna)
Silene degeneri Sherff (1946) (Nord America - Koolau Gap Catchfly)
Silene densiflora d'Urv. (1822)
Silene decumbens Biv. (1806) (sinonimo = S. colorata)
Silene delicatula Bertol. (1840) (sinonimo = S. sedoides)
Silene deltoides E.H.L. Krause in Sturm (1901) (sinonimo = Dianthus deltoides)
Silene dichotoma Ehrh. (1792) - Silene dicotoma
Silene dioica (L.) Clairv. (1811) - Silene dioica
sinonimi di S. dioica :
Lychnis dioica  L. (1753) (sinonimo = S. dioica)
Lychnis diurna  Sibth. (1794) (sinonimo = S. dioica)
Lychnis sylvestris  Schkuhr
Melandrium dioicum  (L.) Casson. & Germaine (1845) (sinonimo = S. dioica var. dioica)
subsp. rubrum (Weigel) D. Love (sinonimo = S. dioica var. dioica)
subsp. zetlandicum (Compton) Baker (1947) (sinonimo = S. dioica var. zetlandica)
var. zetlandica (Compton) (1920) (sinonimo = S. dioica var. zetlandica)
Melandrium diurnum  Fries (1842) (sinonimo = S. dioica var. dioica)
Melandrium lapponicum  (Simmons) Kuzeneva (sinonimo =  Silene dioica var. dioica)
Melandrium purpureum  Rupr. (1860) (sinonimo = Silene dioica var. dioica)
Melandrium rubrum  Garcke (1858) (sinonimo = Silene dioica var. dioica)
Melandrium sylvestre  (Schkuhr) Röhling (1812)  (sinonimo = Silene dioica var. dioica)
subsp. glaberrimum Celak. (1875) (sinonimo = Silene dioica var. dioica)
subsp. villosum Celak. (1875) (sinonimo = Silene dioica var. dioica)
var. pygmaeum Ser. in DC. (1824) (sinonimo = Silene dioica subsp. dioica)
var. villosum Celak. (1875) (sinonimo = Silene dioica subsp. dioica)
Melandryum dioicum  Sch. Et Th. (sinonimo = S. dioica)
Melandryum diurnum  Fries. (sinonimo = S. dioica)
Melandryum rubrum  (Weigel) Garcke (sinonimo = S. dioica)
Melandryum silvestre  Roehling (sinonimo = S. dioica)
Melandryum sylvestris  Schkuhr (sinonimo = S. dioica)
Silene diurna  Godron (1847) (sinonimo = S. dioica)
Silene silvestris  (Schkuhr) Clairv. (1811) (sinonimo = S. dioica)
varietà di S. dioica:
subsp. dioica (sinonimo = S. var. dioica)
subsp. zetlandica (Compton) Clapham (1962) (sinonimo = S. dioica var. zetlandica)
var. dioica (sinonimo = S. subsp. dioica)
var. foetida (Schkuhr) S. Santa (1973) (sinonimo = S. dioica) 
var. zetlandica (Compton) Kerguélen (1998) (sinonimo = S. subsp. zetlandica)
Silene disticha Willd. (1809)
Silene distycha Webb (1838) (sinonimo = S. gallica)
Silene diurna Godron in Gren. & Godron (1847) (sinonimo = S. dioica)
Silene diversifolia Otth (1824)
Silene douglasii Hook. (1947) (Nord America - Douglas's campion)
Silene drumensis Gandoger (1880) (sinonimo = S. conica)
Silene drummondii Hook. (Nord America - Drummond's campion)

Caryophyllaceae